«Что-то в воздухе» (, букв. «После мая») — драма французского режиссёра Оливье Ассаяса. Премьера фильма состоялась 3 сентября 2012 года в рамках Венецианского кинофестиваля.

Сюжет 
1971 год. Прошло три года после социального кризиса во Франции, однако ветер перемен не стихает. Будущий художник Жиль не может спокойно учиться, пока его ровесники выкрикивают на улице политические лозунги. Вместе со своей девушкой Кристиной он уезжает в Италию, но и её пейзажи не заглушают мысли о политике. Баллончики с краской и стены приходят на смену кистям и мольберту.

В ролях

Награды и номинации 
 2012 — 69-й Венецианский кинофестиваль:
 премия Золотая Озелла за лучший сценарий — Оливье Ассаяс
 премия «Fondazione Mimmo Rotella» — Оливье Ассаяс
 номинация на «Золотого льва» — Оливье Ассаяс
 2012 — Номинация на гран-при Международного кинофестиваля в Чикаго — Оливье Ассаяс
 2012 — Премия «FICE» (Италия) лучшему европейскому режиссёру — Оливье Ассаяс
 2012 — Премия Жоржа Делерю за лучшую музыку Гентского международного кинофестиваля — Оливье Ассаяс
 2013 — Премия «Золотой Сван» Кинофестиваля в Кабуре лучшей актрисе — Лола Кретон
 2013 — Номинация на премию «Люмьер» самому многообещающему актёру  — Клеман Метайе
 2013 — Номинация на приз жюри кинофестиваля в Сарасоте — Оливье Ассаяс

Примечания

Ссылки 

 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ для всей семьи. Москва, № 23, 2013 — Страница 58
 Автопилот 06-2013 — Страница 88
 О фильме на сайте vokrug.tv
 Something in the Air Moves Forward without Erasing the Past
 Interview: Oliver Assayas on Something in the Air and Hating the ’70s
 NYFF: Something in the Air and the Poetry of Past Radicalism
 Something in the Air: Venice Review
 Review: Romance and rebellion in 'Something in the Air'
 'Something in the Air' shows that revolutionaries like comforts as much as the ruling class
 'Something in the Air' a coming of age in a time of chaos 
 Gearchiveerd: Apres Mai — Something In The Air 
 «Что-то в воздухе» на сайте mubi.com

Фильмы Оливье Ассаяса
Фильмы-драмы Франции
Исторические фильмы Франции
Фильмы о хиппи
Фильмы Франции 2012 года